Volleyball Champions League 2017/18 steht für:

 Volleyball Champions League 2017/18 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2017/18 (Männer)